Plantation în limba engleză înseamnă plantație, dar poate fi și denumirea unor localități mici americane:
 Plantation (Broward County), Florida
 Plantation (Sarasota County), Florida
 Plantation (Kentucky)
 Plantation Acres (North Carolina)
 Plantation Gardens (Florida)
 Plantation Heights (Virginia)
 Plantation Hills (Tennessee)
 Plantation Island (Florida)
 Plantation Isles (Florida)
 Plantation Key (Florida)
 Plantation Park (Florida)
 Plantation, Kentucky
 Plantation (Maine)
Localități